Essex-Est est un toponyme pouvant désigner:

Essex-Est, ancienne circonscription fédérale (1925-1968)

(Essex-Est), ancienne circonscription (1868-1885)

Voir aussi

Homonymie de toponyme